Adult contemporary - muziekgenre
 Adult Contemporary (hitlijst) - Amerikaanse hitlijst